EFG peut désigner :
 éléments français au Gabon, des forces armées françaises déployées au Gabon depuis l'indépendance de ce pays en 1960 et conformément aux accords de défense d' et de 2011 ;
 EFG International (où EFG signifie European Financial Group), un groupe bancaire suisse spécialisé dans la banque privée et la gestion d’actifs.